Rensjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rensjötjärnarna (Bodums socken, Ångermanland, 710460-152654), sjö i Strömsunds kommun,  (5,98 ha)
Rensjötjärnarna (Bodums socken, Ångermanland, 710490-152630), sjö i Strömsunds kommun, 
Rensjötjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (4,96 ha)
Rensjötjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn